

Prénom 
 Caitlin Carver (née en 1992), actrice et danseuse américaine.
 Caitlin Fitzgerald (née en 1983), actrice américaine.
 Caitlin Gerard (née en 1988), actrice américaine.
 Caitlin O'Connor (née en 1990), actrice et productrice américaine. 
 Caitlin Stasey (née en 1990), actrice et chanteuse australienne.
 Caitlin Wachs (née en 1989), actrice américaine.

Personnages fictifs 
 L'agent spécial Caitlin Todd, interprétée par Sasha Alexander, est un personnage fictif de la série télévisée NCIS : Enquêtes spéciales.

Divers 
 Caitlin Montana est une série télévisée canadienne diffusée à partir de l'année 2000.

Prénom féminin
Prénom américain